Списък на условните обозначения на НАТО за руските и съветските хеликоптери.

вертолети